«Утсиктен» () — шведский футбольный клуб из Гётеборга.

История 
«Утсиктен» был основан в 3 мая 1935 года. Своё название получил в честь смотровой башни в парке Слоттскоген в Гётеборге, изображение которой также присутствует на современной эмблеме клуба. За свою историю выступал в основном в низших дивизионах Швеции. По итогам 2014 года клуб занял первое место в турнирной таблице Дивизиона 1 и впервые в своей истории вышел в Суперэттан.

Достижения 
Дивизион 1
  Победитель (2): 2014, 2021

Статистика выступлений с 2010 года

Текущий состав 
По состоянию на 17 октября 2022 года. Источник: Список игроков на официальном сайте

Примечания

Ссылки 
 

Утсиктен